Пневматофо́р:

В ботанике
 Пневматофор — крупная воздухоносная полость в талломе некоторых плавающих водорослей, например фукуса.
 Пневматофоры — специализированные корни растений, произрастающих на почвах с плохой аэрацией.

В зоологии 
 Пневматофор, или поплавок — наполненная газом часть колонии сифонофор из отрядов Physonectae и Cystonectae.
 Пневматофор — плавательный пузырь в составе колонии граптолитов.

Примечания